Вила-Майор:

 Вила-Майор — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Вила-Майор — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Авейру.